Privatkonto steht für:
 Girokonto einer Privatperson
 Unterkonto des Eigenkapitalkontos in der Finanzbuchhaltung (Privatentnahme)